Pianosonate nr. 13 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 13 (Mozart)